Schiering ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Schiering (1884–1944),  deutscher Widerstandskämpfer
 René Schiering, deutscher Autor und Wissenschaftler 
 Wolfgang Schiering (1926–2005), deutscher Archäologe